Johanson es un apellido, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Donald Johanson (1943-), también conocido como paleoantropólogo estadounidense, conocido por su descubrimiento de una hembra de homínido de más de 3 millones de años de antigüedad.
 Jai Johanny Johanson (1944-), también conocido como Johnny Lee Johnson y por su nombre artístico Jaimoe, baterista y percusionista estadounidense.
 Jay-Jay Johanson (1969-), también conocido como Jäje Johansson, cantante y compositor sueco.
 Sue Johanson (1930-), también conocida como Susan Johanson y como Susan Powell, escritora, oradora, enfermera, educadora sexual y presentadora de televisión canadiense.